Herbé est un patronyme français qui peut faire référence à :

Personnalités 
 (ordre des prénoms)
 Charles Auguste Herbé (1801-1884), peintre français ;
 Edmond Herbé (1864-1960), architecte français ;
 Jean François Jules Herbé (1824-1893), militaire français ;
 Paul Herbé (1903-1963), architecte français.

Voir aussi 
 , prénom et patronyme anglo-saxon, diminutif de Herbie et Herbert.

Patronyme français